Plaats in Indonesië
 Sukowiryo (Bondowoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sukowiryo (Jelbuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java